Сарата има више значења:

 Сарата (Солонц), насеље у округу Бакау у Румунији
 Сарата (Сарата), насеље у округу Бакау у Румунији
 Сарата (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Сарата (Михалашени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Сарата (Романешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Сарата (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Сарата (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Сарата (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Сарата (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Сарата (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Сарата (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији